Augustin (imię) – imię męskie pochodzenia łacińskiego 
 Augustin (gmina) – gmina w Rumunii, w okręgu Braszów
 Augustin (okręg Braszów) – wieś w Rumunii, w okręgu Braszów, w gminie Augustin